Povera Italia! Vol. 3: Rap Game Compilation è la quarta raccolta del rapper italiano Jesto, pubblicata nel 2011.

Tracce

Note

Collegamenti esterni